Jacco – variante olandese del nome Giacobbe/Giacomo
 Jacco Macacco – scimmia

Pagine correlate 
 Jaco
 Jacko